Podosphaeraster är ett släkte av sjöstjärnor. Podosphaeraster ingår i familjen Podosphaerasteridae. 

Podosphaeraster är enda släktet i familjen Podosphaerasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Podosphaeraster